

Geografia
 Bastelli – frazione di Fidenza, comune italiano

Persone
 Cesare Bastelli – direttore della fotografia e regista italiano
 Domenico Bastelli – accademico e professore universitario italiano
 Franco Bastelli – cantante italiano